Het ATP-tennistoernooi van Zagreb (officieel de PBZ Zagreb Indoors) van 2007 werd gespeeld van 29 januari tot en met 4 februari 2007 in het Kroatische Zagreb. Er werd in de Dom športova gespeeld op een taraflex-ondergrond.

Ivan Ljubičić wist zijn titel niet te prolongeren. Hij verloor in de finale van het toernooi van de Cyprioot Marcos Baghdatis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb